Michael Hubner (voetballer) (1969), Duits voetballer
Michael Hübner (wielrenner) (1959), Duits wielrenner
Michael Hübner (politicus) (1973), Duits politicus